Palau Nacional o Palau Reial de Madrid, residència oficial dels Reis d'Espanya 
 Palau Nacional (Barcelona), palau construït entre el 1926 i el 1929 per a l'Exposició Internacional a Montjuïc (Barcelona) 
 Palau Nacional de Belém o Palau de Belém, residència del president de la República Portuguesa 
 Palau Nacional dels Invàlids, complex arquitectònic  al setè districte de París
 Palau Nacional (Mèxic), al centre de la ciutat de Mèxic () 
 Palau Nacional de Pedralbes, edifici al districte de les Corts (Barcelona) 
 Palau Nacional de Pena o Palau de Pena, residència de la família reial portuguesa 
 Palau Nacional de Queluz, palau de la família reial portuguesa a la població de Queluz (municipi de Sintra), ciutat propera a Lisboa 
 Palau Nacional de la República Dominicana, casa oficial del President de la República i seu del poder executiu d'aquest país